Muhammad VI − emir Grenady (1360-1362)
 Muhammad VI − władca hafsydzki (1526 − 1542)
 Muhammad VI Bukalmarami − sułtan Kanem-Bornu (1617-1632)
 Muhammad VI − władca Jemenu z dynastii Kasimidów (1681-1686)
 Muhammad Imaaduddeen VI – sułtan Malediwów (1893-1902)
 Muhammad VI − bej Tunisu (1922-1926)
 Muhammad ibn Arafa − sułtan Maroka (1953-1955) 
 Muhammad VI − król Maroka (od 1999)

Zobacz też: Mehmed VI